Železnicí údolím Dunaje () může být myšlena:
 Železnice údolím Dunaje (Bavorsko) — trať z Řezna do Ulmu.
 Železnice údolím Dunaje (Bádensko-Württembersko) — trať z Ulmu do Donauwörthu.